Пастепек има више значења:

 Пастепек (Мочитлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пастепек (Сантијаго Тулантепек де Луго Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пастепек (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пастепек (Коакоазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику